Больши́е Ширданы () — село, находящееся в южной части (на южном берегу Волги) Зеленодольского района республики Татарстан, Российская Федерация. Административный центр Большеширданского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположился на северном склоне холма (высота 147,4 м над уровнем моря), спускающемся к долине реки Секерки. Склоны речной долины овражистые, по дну наиболее крупных оврагов протекают периодически пересыхающие ручьи. Западнее села имеется овраг Тавоста, за ним — овраг Клятгат, ещё западнее у оврага помещается село Малые Ширданы. Южнее села Большие Ширданы, за холмом, опять же среди оврагов, образующих разветвлённую систему, находятся посёлок Малое Ходяшево и село Большое Ходяшево.

К востоку от села Большие Ширданы, в долине реки, есть деревня Селище Говядино. К северу от реки проходит линия железной дороги (Горьковская железная дорога), вдоль которой вытянулись населённые пункты — деревни Малые Юрты, Русские Ширданы, Старые Ширданы. В деревне Русские Ширданы имеется железнодорожная платформа 746 км, севернее села Малые Ширданы — платформа Ширданы. Северо-западнее села Большие Ширданы (к северу от платформы Ширданы и к западу от деревни Малые Юрты) начинается территория Чувашии.

История 
Есть данные, что первыми поселенцами той местности на правобережье Волги, где сейчас стоит село Большие Ширданы, были марийцы. Свидетельством этого является название одного из родников в окрестностях села — Чирмеш. В середине XV века в эти места пришли татары. Само село было основано либо в период Казанского ханства (то есть, до 1552 года), либо несколько позже (встречается конкретная дата — 1567 год).

В «Списке населённых мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Большие Ширданы (Верхние Ширданы) 2-го стана Свияжского уезда Казанской губернии. Располагалась она при речке Секерке, на Московском почтовом тракте (или вблизи от него), в 14 верстах от уездного города Свияжска и в 20 верстах от становой квартиры в казённой и владельческой деревне Утяшки. В деревне в 132 дворах проживали 866 человек (459 мужчин и 407 женщин), была мечеть.

В начале XX века в населённом пункте были, кроме мечети: мектеб, 2 мельницы и 2 мелочные лавки. Земельный надел сельской общины тогда составлял 927 десятин.

В 1917 году в селе Большие Ширданы образовался сельский совет. До 1920 года село принадлежало к Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губернии, затем — к Свияжскому кантону Татарской АССР. С 14 февраля 1927 года — в Нурлатском районе, где село было центром сельсовета, с 1 февраля 1963 года — в Зеленодольском районе, где Большие Ширданы остались центром сельсовета (впоследствии — сельского поселения).

Своего рода достопримечательностью села Большие Ширданы считается ширданский катык.

Население 
По данным переписи 2010 года, в селе проживало 346 человек, национальный состав был следующим:
 татары — 332 чел.
 азербайджанцы — 8 чел.
 русские — 4 чел.

По данным переписи 2002 года, в селе проживало 380 человек (168 мужчин и 212 женщин), 98 % населения составляли татары.

По состоянию на 1986 год, население села Большие Ширданы могло составлять до 680 человек.

 Численность населения в XVIII—XX веках

Улицы 

 Братьев Рахимовых
 Габдуллы Тукая
 Карла Маркса
 Кирова
 Ленина
 Мусы Джалиля
 Нариманова

Инфраструктура 
 Начальная школа — детский сад (ранее — неполная средняя школа).
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Дом культуры.
 Библиотека.
 Мечеть.
 Экономическая специализация хозяйств — полеводство, молочное скотоводство.
 Карьер бутового камня (на восточной окраине села).
 3 родника — Чирмеш, Чэй суы, Таш инеш.

Известные люди 
 В селе родилась Садыкова, Зайнаб Садыковна — Герой Социалистического Труда.
 Из села Большие Ширданы происходил род  татарского мусульманского просветителя Ризаитдина Фахретдиновича Фахретдинова: В Писцовой перечневой книге Свияжского уезда 1646-1651 гг. («Список перечневой Свияжскаго уезду свияжских мурз и служилых татар и недорослей поместным землям с книг писма и меры») в деревне Большие Ширданы предки Р. Фахретдинова упоминаются среди служилых татар:  «Дер. Татарские Большие Ширданы на речке Большие Ширданы за помещиками. №61. Янгильда Кайбулин. Двор помещичий. 14 четей, 200 копен. Примерно сверх 13 четей без четверика. 20 копен. Большие Ширданы. Янгильда Кайбулин да в д. Наратлех, а на его поместной земле живут себе дворами: 1. сын Янгилды Темяшко Янгилдин...»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Большеширданское сельское поселение на официальном портале Республики Татарстан
 Предания села Большие Ширданы

Населённые пункты Зеленодольского района